Die Saison 2018/19 war die 28. Spielzeit der Optibet hokeja līga, der höchsten lettischen Eishockeyspielklasse. Der HK Mogo gewann den Meistertitel im Play-off-Finale gegen den Vorjahressieger HK Kurbads und gewann damit die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die sieben Mannschaften jeweils 36 Spiele. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale der Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird.

Teilnehmer 
Neben allen sechs Teilnehmern der Vorsaison wurde der HK Lido in die Optibet hokeja līga aufgenommen, der im Vorjahr an der zweitklassigen 1.liga teilgenommen hatte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, SNV = Overtime-Siege, NNV = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte,  SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Play-offs

Finale

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte,  SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Weblinks 
 Website der Lettischen Eishockey-Föderation (lettisch)
 2018/2019 OHL Hauptrunde bei lhf.lv
 2018/2019 OHL Play-offs bei lhf.lv

Einzelnachweise 

2018
Eishockeysaison 2018/19